Huaihua bezeichnet:

 Huaihua, bezirksfreie Stadt (怀化市) in der chinesischen Provinz Hunan;
 Huaihua (Pengxi), Gemeinde (槐花乡) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.